Köchel ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig von Köchel (1800–1877), österreichischer Jurist, Historiker und Naturforscher
 Pepa Köchel (vor 1885–nach 1902), österreichischer Theaterschauspielerin

Siehe auch:
 Köchl
 Mehrere Felskuppen (Langer Köchel, Wiesmahdköchel, Schmatzerlköchel, Weghausköchel, Steinköchel) im Murnauer Moos